Гавриля́к — українське прізвище. Патронім від імені Гаврило.

Відомі носії 

 Гавриляк Андрій Степанович — підполковник ЗСУ, Національна гвардія України.
 Гавриляк Василь Миколайович — Герой Майдану, станом на квітень 2016 року вважається зниклим безвісти.
 Гавриляк Вільям — перший мер українського походження канадського міста Едмонтон.
 Гавриляк Кирило — командир куреня УПА «Гуцульський». 
 Гавриляк Остап Богданович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Також 
 Гавриляк — село в Тлумацькому районі.
 Парк імені Гавриляка у Едмонтоні